Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van Kabinet-Tardieu

Kabinet-Tardieu I (3 november 1929 - 21 februari 1930)
 André Tardieu (AD) - President van de Raad (premier) en minister van Binnenlandse Zaken
 Lucien Hubert (partijloos) - Vicepresident van de Raad (vicepremier), minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Aristide Briand (RS) - Minister van Buitenlandse Zaken
 André Maginot (AD) - Minister van Defensie
 Henri Chéron (AD) - Minister van Financiën
 Louis Loucheur (RI) - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijns Werk en Sociale Voorzieningen
 Georges Leygues (AD) - Minister van Marine
 Louis Rollin (AD) - Minister van Zeevaart
 Laurent Eynac (RI) - Minister van Luchtvaart
 Pierre Marraud (partijloos) - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Claudius Gallet (partijloos) - Minister van Pensioenen
 Jean Hennessy (RS) - Minister van Landbouw
 François Piétri (AD) - Minister van Koloniën
 Georges Pernot (FR) - Minister van Openbare Werken
 Louis Germain-Martin (RI) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Pierre Étienne Flandin (AD) - Minister van Handel en Industrie

Kabinet-Tardieu II (2 maart - 13 december 1930)
 André Tardieu (AD) - President van de Raad (premier) en minister van Binnenlandse Zaken
 Aristide Briand (RS) - Minister van Buitenlandse Zaken
 André Maginot (AD) - Minister van Defensie
 Paul Reynaud (AD) - Minister van Financiën
 Louis Germain-Martin (RI) - Minister van Begrotingszaken
 Pierre Laval (BN) - Minister van Arbeid en Sociale Voorzieningen
 Raoul Péret (AD) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Jacques-Louis Dumesnil (PRS) - Minister van Marine
 Louis Rollin (AD) - Minister van Zeevaart
 Laurent Eynac (RI) - Minister van Luchtvaart
 Pierre Marraud (partijloos) - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Auguste Champetier de Ribes (PDP) - Minister van Pensioenen
 Fernand David (partijloos) - Minister van Landbouw
 François Piétri (AD) - Minister van Koloniën
 Georges Pernot (FR) - Minister van Openbare Werken
 Désiré Ferry (FR) - Minister van Volksgezondheid
 André Mallarmé (RI) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Pierre Étienne Flandin (AD) - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 17 november 1930 - Henri Chéron (AD) volgt Péret (AD) op als minister van Justitie en Grootzegelbewaarder.

Kabinet-Tardieu III (20 februari - 3 juni 1932)
 André Tardieu (AD) - President van de Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Paul Reynaud (AD) - Vicepresident van de Raad (vicepremier), minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 François Piétri (AD) - Minister van Defensie
 Albert Mahieu (RI) Minister van Binnenlandse Zaken
 Pierre Étienne Flandin (AD) - Minister van Financiën
 Pierre Laval (BN) - Minister van Arbeid en Sociale Voorzieningen
 Charles Guernier (RI) - Minister van Openbare Werken en Zeevaart
 Mario Roustan (RI) - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Auguste Champetier de Ribes (PDP) - Minister van Pensioenen en Bevrijde Gebieden
 Claude Chauveau (partijloos) - Minister van Landbouw
 Louis de Chappedelaine (RI) - Minister van Koloniën
 Camille Blaisot (FR) - Minister van Volksgezondheid
 Louis Rollin (AD) - Minister van Handel, Industrie, Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Zie ook
 André Tardieu
 Lijst van premiers van Frankrijk

Tardieu